As competições de simples feminino do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foram disputadas entre os dias 28 de julho e 4 de agosto no All England Lawn Tennis and Croquet Club em Wimbledon, Londres.

Calendário

Cabeças de chave

<ol start="1">
  (semi final, medalha de bronze)
  (primeira rodada)
  (final, medalha de prata)
 ''' (Vencedora, medalha de ouro)
  (primeira rodada)
  (quartas de final)
  (quartas de final)
  (quartas de final)

<ol start="9">
  (primeira rodada)
  (primeira rodada)
  (terceira rodada)
  (primeira rodada)
  (terceira rodada)
  (semi final, quarto lugar)
  (terceira rodada)
  (terceira rodada)

Resultados
Legenda
INV = Convite da comissão tripartite
IP = Convite da ITF
RP = Ranking Protegido
Alt = Alternate

Fase final

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Eventos do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012